Sciotoprion klondikensis är en ringmaskart som beskrevs av Boyer 1975. Sciotoprion klondikensis ingår i släktet Sciotoprion, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
klondikensis